Lugna gatan kan syfta på:

 Lugna gatan (organisation) – en ideell organisation
 Lugna gatan (film) – en film från 1917 av/med Charlie Chaplin, originaltitel Easy Street
 Flera gator i Sverige:
 Lugna gatan, Borlänge
 Lugna gatan, Gävle
 Lugna gatan, Jädraås
 Lugna gatan, Malmö – på Lugnet, Malmö 
 Lugna gatan, Nyköping
 Lugna gatan, Skövde
 Lugna gatan, Stockholm – i Skarpnäcks stadsdelsområde
 Lugna gatan, Trollhättan
 Lugna gatan, Umeå
 Lugna gatan, Västerås – vid Bjurhovda i Västerås

Referenser